Евге́ний Влади́мирович Кузнецо́в:
 Кузнецов, Евгений Владимирович (род. 1990) — российский спортсмен-прыгун в воду.
 Кузнецов, Евгений Владимирович (род. 1953) — российский писатель.
 Кузнецов, Евгений Владимирович (?—1920) — русский авиамеханик и морской летчик-истребитель, полный Георгиевский кавалер, пионер авиации, участник первого в мире арктического полёта.
 Кузнецов, Евгений Владимирович (род. 1946) — учёный-металлург, профессор, доктор технических наук.
 Кузнецов, Евгений Владимирович (род. 1950) — учёный-почвовед, профессор, доктор технических наук, Заслуженный деятель науки РФ Примечания